La nazionale di pallavolo femminile del Marocco è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Marocco ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Marocco.

Risultati

Campionato africano

Giochi del Mediterraneo

Giochi panarabi

Collegamenti esterni
 

 
Pallavolo